Reformierte Kirche Veltheim steht für:

* Reformierte Kirche Veltheim (Aargau), Kanton Aargau, in der Schweiz
 Reformierte Kirche Veltheim (Winterthur), Winterthur, Kanton Zürich in der Schweiz

Siehe auch:
 Kirche Veltheim
 Kirche Feldheim